Camacolaimus är ett släkte av rundmaskar. Camacolaimus ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Camacolaimus